Роріш () — португальська власна назва.

Топоніми

Роріш (Барселуш) — парафія.
 Роріш (Санту-Тірсу) — парафія.
 Роріш (Шавеш) — парафія.